Siegfried (Führerhauptquartier), een bunker bij München
Siegfried (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Siegfried (opera), een opera van Richard Wagner, met gelijknamig personage
Siegfried (roman), een roman van Harry Mulisch
Siegfried (sage), Oud-Germaanse sage
Siegfried (voornaam), een jongensnaam
Siegfried & Roy, een bekend illusionistenduo
Siegfried-Idyll, een symfonisch verjaardagsgedicht van Richard Wagner
Siegfried van Paderborn, bisschop van Paderborn (1178-1188)